Боб Брайън и Майк Брайън трябваше да защитават титлата си и го постигнаха след победа с 2:1 сета на финала над Даниел Нестор и Ненад Зимонич.

Поставени тенисисти 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (шампиони)
  Даниел Нестор /  Ненад Зимонич (финал)
  Лукаш Длухи /  Леандер Паеш (четвъртфинал)
  Махеш Бупати /  Макс Мирни (1 кръг)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (осминафинал)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк (1 кръг)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (2 кръг)
  Марсел Гранолерс /  Томи Робредо (2 кръг)
  Кристофър Кас /  Дик Норман (1 кръг)
  Юлиан Кновле /  Роберт Линдстет (1 кръг)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли (осминафинал)
  Марсело Мело /  Бруно Соареш (1 кръг)
  Микаел Льодра /  Анди Рам (1 кръг)
  Мартин Дам /  Филип Полашек (2 кръг)
  Ярослав Левински /  Травис Парът (1 кръг)
  Джеймс Блейк /  Марди Фиш (двойката се отказва)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (осминафинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия